Zavaleta ist der Nachname folgender Personen:
 Eriq Zavaleta (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Miguel Zavaleta (* 1955), argentinischer Rocksänger